Knapton peut se référer à :

Lieux 
 Knapton, un village dans le comté anglais de Norfolk
 Knapton, un village à la périphérie de la ville anglaise de York
 , un village dans le comté anglais du Yorkshire de l'Est
 , un village dans le comté anglais du Yorkshire de l'Est
 , gare située dans le comté anglais du Yorkshire de l'Est

Personnes 
 George Knapton, portraitiste anglais du , lié à la famille de l'éditeur James Knapton
 , homme politique anglais ,député de Cambridge
 Philip Knapton (1788-1833), organiste et compositeur anglais
 , titre dans la pairie d'Irlande, créée au  par le Baron Knapton

Source de la traduction 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme